Cernon puede referirse a: 

 Cernon, comuna de Jura.
 Cernon, comuna de Marne.